André Fevret (1941- 2006), sportif, équipe de France d'aviron : vice champion du monde 1962, participation aux JO de Tokyo en 1964 ;
 Charles Fevret (1583-1661), juriste français ;
 Pierre Fevret, fils du précédent ;
 Charles-Marie Fevret de Fontette (1710-1772), écrivain français, fils du précédent.

Homonymie de patronyme